Jagsttal ist ein geographischer Name:

 Jagsttal, das Tal der Jagst im nordöstlichen Baden-Württemberg

 Jagsttal (Naturraum), Unternaturraum der Kocher-Jagst-Ebenen, umfasst den Jagsttalabschnitt von der Talbrücke der A 6 bis vor Schloss Domeneck
 Mittleres Jagsttal, Unternaturraum des Jagsttal (Naturraum), umfasst den Jagsttalabschnitt von der Talbrücke der A 6 bis Ailringen 
 Unteres Jagsttal, Unternaturraum des Jagsttal (Naturraum), umfasst den Jagsttalabschnitt von Ailringen bis vor Schloss Domeneck

Siehe auch:
 Jagsttalbahn, Nebenbahn im unteren Jagsttal